Sieglinde, héroïne de la mythologie scandinave ;
 Sieglinde, variété de pomme de terre allemande.